Kabinett Craxi steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Craxi I 
 Kabinett Craxi II